Зизиказапа има више значења:

 Зизиказапа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зизиказапа (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Зизиказапа (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику